Неро́н — многозначный термин.

 Нерон (37—68) — римский император, последний из династии Юлиев-Клавдиев. Ему посвящены:
 «» — опера Генделя на либретто  (1705, Гамбургский оперный театр; утрачена).
 «Нерон» — трагедия Пьетро Косса (1872, Милан)
 «Нерон» — опера Антона Рубинштейна на либретто Жюля Барбье (1877, премьера в 1879, Гамбургская Опера).
 «» — опера Арриго Бойто (1924, театр «Ла Скала», Милан).
 «» — опера Пьетро Масканьи по пьесе Пьетро Косса (1935, театр «Ла Скала», Милан).
 «Нерон и Агриппина» — немой фильм Марио Казерини (Италия, 1913).
 «» — немой фильм Гордона Эдвардса (Италия—США, 1922).
 «Нерон» — эпизод телесериала «Империя» (Италия—Испания—Великобритания, 2004).
 «Нерон» — приказ Адольфа Гитлера.
 Нерон Юлий Цезарь Германик (6—31) — представитель рода Клавдиев; старший брат Калигулы, старший приёмный сын Тиберия.

Фамилия 
  (1922—1985) — французский математик, обладатель Медали Эмиля Пикара Французской академии наук (1983).
  — канадский политик, мэр Сагенея (с 2017).
 Нерон, Изабель — канадская кёрлингистка.

Топоним 
  — гора в Альпах.
 Нерон — коммуна в департаменте Эн, регион Рона — Альпы, Франция.
  — коммуна в департаменте Эр и Луар, регион Центр — Долина Луары, Франция.

См. также 
 «» — комикс Марка Слена, публиковавшийся в 1947—2002 годах.